Concerto per pianoforte – concerto in cui lo strumento solista è il pianoforte
 Concerto per pianoforte – concerto di Benjamin Britten scritto nel 1938
 Concerto per pianoforte – concerto di Keith Emerson, dall'album Works Volume 1 (1977) degli Emerson, Lake & Palmer, scritto tra il 1974 e il 1976
 Concerto per pianoforte – concerto di Jules Massenet scritto nel 1902
 Concerto per pianoforte – concerto di Aleksandr Nikolaevič Skrjabin scritto nel 1896
 Concerto per pianoforte – concerto di Michael Tippett scritto tra il 1953 e il 1955